(19?-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Charles Jordan (1954-), joueur de basket-ball américain ;
 Charles Jordan (1873-1964), général français.